Porta San Marco, una porta di Livorno
Porta San Marco, una porta di Siena
Porta San Marco, comune soppresso e annesso a Pistoia
Porta San Marco, una porta di Reggio Emilia